Соревнования по боксу в весовой категории до 57 килограмм среди женщин на чемпионате мира 2018 года прошли с 15 по 24 ноября. Приняли участие 41 спортсменки из 41 стран мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания 

Чемпионат мира по боксу среди женщин 2018